Мейсон Кук (; род. 25 июня 2000, Оклахома-Сити, США) — американский актёр.

Биография 
Мейсон Кук родился в Оклахома-Сити. У него есть трое братьев и сестёр: Лилли, Лейн и Джорджия. Учился в начальной школе Nichols Hills Elementary School.

Кук сыграл роль Сесила Уилсона в фильме 2011 года «Дети шпионов 4D». С 2016 по 2019 играл роль Рэя Димео в комедийном сериале «Просто нет слов».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США